Księga papugi (pers. Tuti-Nama) – opowieść ramowa o treści erotyczno-obyczajowej. Jest przeróbką indyjskiego zbioru Siukasaptati (70 opowiadań Papugi z XII wieku). 

Literatura perska